Peter and Gordon - Brits muziekduo
 Peter & Gordon (album uit 1964) - eerste album van bovenstaand duo
 Peter & Gordon (album uit 1966) - vierde album van bovenstaand duo